Schwarzer Bach ist der Name von Fließgewässern:

 Schwarzer Bach (Alter Gehlenbach), rechter Zufluss des Alten Gehlenbachs (zur Haller) nahe Alvesrode (Springe), Region Hannover, Niedersachsen
 Schwarzer Bach (Bocholter Aa), linker Quellbach der Bocholter Aa bei Velen, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzer Bach (Dill) (Schwarzbach), rechter Zufluss der Dill bei Dillbrecht (Haiger), Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Schwarzer Bach (Exter), linker Zufluss der Exter bei Extertal, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzer Bach, Oberlaufname des/der Schwarzen Grabens/Weinske bis Niederaudenhain (Mockrehna), Landkreis Nordsachsen, Sachsen

Siehe auch:
 Schwarzer Fluss
 Schwarzer Graben
 Schwarzenbach
 Schwarzbach